Rin Tin Tin – cane pastore tedesco protagonista di serie televisive e cinematografiche a lui dedicate
 Le avventure di Rin Tin Tin – serie di telefilm western con protagonista l'omonimo cane, nota popolarmente in Italia anche solo come Rin Tin Tin
 Rin Tin Tin & Rusty – fumetto delle Editrice Cenisio tratto dalla serie televisiva Le avventure di Rin Tin Tin

Note